

Населені пункти та їхні частини
 Прусіново — село в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства
 Прусіново — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Прусіново — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Прусіново — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Прусіново — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Прусіново — частина села Ксенжи-Двур у гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Прусіново — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки